Крутояровка — название населённых пунктов.

Россия 
 Крутояровка — исчезнувшее село в Советском районе Саратовской области.
 Крутояровка — название села Кень-Юрт Грозненского района Чечни с 1944 по 1958 год.

Украина 
 Крутояровка — село в Межевском районе Днепропетровской области.
 Крутояровка — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Крутояровка — село в Кегичевском районе Харьковской области.
 Крутояровка — село в Прилукском районе Черниговской области.